Cleistothelebolus är ett släkte av svampar. Cleistothelebolus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cleistothelebolus